50 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 23 lipca, a finał 24 lipca.

Po raz trzeci z rzędu mistrzem świata został Brytyjczyk Adam Peaty, uzyskawszy czas 26,06. Pozostałe miejsca na podium zajęli reprezentanci Brazylii: Felipe Lima (26,66) zdobył srebrny medal, a João Gomes Júnior (26,69) brązowy.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 23 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 23 lipca o 20:41 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) rozpoczęła się 23 lipca o 22:02 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 24 lipca o 21:03 czasu lokalnego.

Przypisy 

M